przysadka (botanika) – część roślin
 przysadka mózgowa – gruczoł dokrewny